"Marano" pode ser:
 Marano Principato, comuna italiana da Calábria
 Marano Marchesato, comuna italiana da Calábria
 Marano Lagunare, comuna italiana da Friuli-Veneza Giúlia
 Marano Vicentino, comuna italiana do Vêneto
 Marano Equo, comuna italiana do Lácio
 Marano Ticino, comuna italiana do Piemonte
 Marano sul Panaro, comuna italiana da Emília Romagna
 Marano di Napoli, comuna italiana da Campânia
 Marano di Valpolicella, comuna italiana do Vêneto
 Rádio Marano

Ver também
 Marrano

Desambiguações de topônimos